Moin.de ist ein Online-Portal der Funke Mediengruppe. Der redaktionelle Schwerpunkt liegt auf Meldungen aus Hamburg und Norddeutschland.

Sonstiges 
Moin.de ist Schwesterportal der Seiten Der Westen, News38 im Raum Braunschweig und Thüringen24. Es finanziert sich ausschließlich über Werbung. Redaktionsleiter ist Christoph Käfer. Er löste Jan David Sutthoff ab, der das Portal aufgebaut und bis Januar 2023 geführt hatte.

Die Seite ging am 13. Mai 2020 online. In einigen Monaten erreichte sie bereits mehr Leser als das ebenfalls zur Funke Mediengruppe gehörende Hamburger Abendblatt online. Beide Portale sollen sich ergänzen. So will Funke ein breiteres Publikum erreichen, als es mit dem Abendblatt möglich ist, das auf ein Paid-Content-Modell setzt. Die Zielgruppe vom Moin.de sind Menschen, die ihre Nachrichten hauptsächlich mobil beziehen. Das Publikum ist jünger als bei der traditionellen Zeitungsmarke.

Jede Woche erscheint eine neue Ausgabe des Newsletters Küstenkinder! Wir stehen auf den Norden, in dem Themen aus der Nord- und Ostsee-Region behandelt werden.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Website
Funke Mediengruppe